Lampaul kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lampaul-Ploudalmézeau, departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 Lampaul-Guimiliau, departementet Finistère i regionen Bretagne,